Long View bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Long View (Kentucky)
 Long View (New York)
 Long View (North Carolina)

Siehe auch:
 Longview